Целетна () — одна из центральных улиц Праги, проходящая от Пороховых ворот (Prašná brána) на площади Республики (Náměstí Republiky) до Староместской площади. Является первой составной частью Королевского пути (Královská cesta), ведущего к Пражскому Граду.

Длина улицы составляет примерно 400 м. Сейчас улица является пешеходной, в то время как раньше по ней ездили трамваи.

Название улицы произошло от названия булочной «цалтнерш» (), которые пекли здесь изделия, именовавшиеся «цалта» ().

Ссылки 
 PRAHA

Литература 
 

Улицы Праги
Старе-Место